Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1945/46 werd gewonnen door Venlo.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district (uitgezonderd district noord) een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar middels een halve finale en een finale voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: HDM en Laren (West), Venlo (Zuid) en Arnhem (Oost).

Eindstanden

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1945/46

Hockey in 1945
Hockey in 1946
 1945/46